Glioannellodochium är ett släkte av svampar. Glioannellodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glioannellodochium